Marc de Vos (beeldhouwer) (1650-1717), Brabants beeldhouwer
 Marc de Vos (sporter), Paralympisch deelnemer
 Marc De Vos (academicus) (1970), Belgisch professor arbeidsrecht